YIO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pond Inlet (Nunavut) (Canada)